Lossin ist der deutsche Name von:
 Losina, tschechisches Dorf (Lossin, Kreis Mies/Sudetenland)
 Łosino, polnisches Dorf in der Woiwodschaft Pommern (Lossin, Kreis Stolp/Pommern)
 Łosiny, polnisches Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (von 1942 bis 1945 Lossin, Kreis Tuchel)